Matsu puede referirse a:

 Las Islas Matsu, un archipiélago de la República de China.
 A Matsu, (), una diosa del mar en la mitología china.
 Matsu, un libro de Osamu Dazai.
 Mat-Su, forma abreviada de referirse al Matanuska-Susitna Valley, en Alaska.
 La Clase Matsu de destructores de la Armada Imperial Japonesa.
 El Matsu, destructor líder de la anterior clase.
 Matsu, Personaje del manga y anime Sekirei.